Тон Канен (; 18 марта 1966, Гелен, Нидерланды) — нидерландский футбольный тренер.

Биография 
Закончил коммерческий колледж в городе Ситтард. Играл за команды «Квик-08» (Голландия) и «Мехелен-Веллен» (Бельгия). В 1999 году возглавил команду ФК «Гелен-Зюд» (четвёртая лига), а с 2001 по 2003 был директором детской школы, и главным тренером второй команды «Рода».

С 2003 по 2004 работал в донецком «Металлурге», а с 2005 по 2006 тренировал израильские команды «Бейтар» (Иерусалим), «Маккаби» (Тель-Авив) и «Маккаби» (Нетания). Из последнего клуба Тон Канен был уволен так и не проработав в нём ни дня. Причиной увольнений голландца из израильских клубов пресса называет его сексуальные домогательства жены тренера «Бейтара».

После ухода из Нетании он был близок к подписанию договора с «Бней-Сахнином», покинувшим высшую лигу чемпионата Израиля.

В июле 2006 года подписал контракт с алчевской «Сталью», итогом его работы к концу сезона стал вылет «Стали» в Первую лигу.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Нидерландов
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Металлург» Донецк
Тренеры ФК «Бейтар» Иерусалим
Тренеры ФК «Маккаби» Тель-Авив
Тренеры ФК «Маккаби» Нетания
Тренеры ФК «Сталь» Алчевск
Тренеры ФК «Валлетта»
Тренеры ФК «Арис» Лимасол
Тренеры ФК АЕК Ларнака
Тренеры ФК «Эносис»
Тренеры ФК «Верия»
Тренеры ФК «Аполлон» Лимасол